Wohlfarth ist der Name folgender Personen:

 Anna Wohlfarth (* 1994), deutsche Jazzmusikerin
 Anton Michael Wohlfarth (1756–1836), Abt des Neuklosters in Wiener Neustadt
 Bettina Wohlfarth (* 1963), deutsche Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Brigitte Wohlfarth (* 1967), deutsche Opernsängerin
 Erich Peter Wohlfarth (1924–1988), deutsch-britischer Physiker
 Irving Wohlfarth (* 1940), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Friedrich Theodor Wohlfarth (1795–1863), ev. Theologe und Schriftsteller
 Jonas Wohlfarth-Bottermann (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Karl-Ernst Wohlfarth-Bottermann (1923–1997), deutscher Zellbiologe und Professor an der Universität Bonn
 Karl-Michael Wohlfarth (* 1956), deutscher Fußballspieler 
 Paul Wohlfahrth (1873–1946), deutscher Architekt
 Roland Wohlfarth (* 1963), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Steffen Wohlfarth (* 1983), deutscher Fußballspieler

Wohlfarth ist der Name folgender Orte:
 Wohlfarth (Much)

Siehe auch: 
 Wohlfahrt (Begriffsklärung)
 Wohlfart
 Wolfart
 Wolfarth

ru:Вольфарт